

Северенс — місто, штат Колорадо
 Северенс — місто, штат Канзас